Keohane ist der Familienname folgender Personen: 

 Maria Keohane (* 1971), schwedische Sängerin
 Nannerl O. Keohane (* 1940), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Patrick Keohane (1879–1950), irischer Polarforscher
 Robert O. Keohane (* 1941), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer

Sonstiges:
 Mount Keohane, Berg im Viktorialand, Antarktika